Het wereldkampioenschap superbike van Le Mans 1990 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 9 september 1990 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Le Mans